Санкт-Файт-им-Понгау () — курорт в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Санкт-Йохан-Понгау.  . Официальный код  —  50 420.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Лайнер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург